.rw
RW Essen
CD-RW
29134 1987 RW

Desambiguações de siglas